Винок (; ок. 640 — 6 ноября 716 или 717) — аббат, святой (день памяти — 6 ноября).

Имя 
Кроме Винноко Бергского, известен иной святой Винок (Uinnnoc, Uinoc), подвизавшийся во Фландрии. Оригинальное имя, происходящее от прилагательного Uinn и означающее белый, приняло вид Гвенн (Gwenn) на бретонском и Гвинн (Gwynn) на валлийском.

Это имя также встречается в фамилиях, известных в Бретани: Гвенек (Guénec, Guennec) и Гвенок (Guennoc). Святой с таким именем почитаем в Корнуайе, где он известен как Веднак (Wednack). В Уэльсе известны святые Гвинног (Gwynnog), или Гвинно (Gwynno), а также святой Винох (Winoch).

Биография 
По преданию, святой Винок был племянником или сыном короля  святого Юдикаэля. С тремя спутниками — своим дядей святым Йодоком, святым Мадоком (Madoc) и святым  — святой Винок прибыл в епархию Теруана (в нынешнем департаменте Па-де-Кале), где он стал учеником святого Бертана, который, в свою очередь, был учеником святого Колумбана.

Он основал монастырь в Берге, ранее известном как Виноксберген.

В 685 году по требованию святого Аудомара (или Омера) святой Винок основал монастырь в Ворму, где и был похоронен. В 1024 году, после разорения монастыря норманнами, граф Бодуэн IV Фландрский построил в Берге новую обитель. Мощи святого, перенесённые на время в храм Святого Омера в Сент-Омере, были возвращены в новый монастырь, где обрели покой. Во время Великой французской революции монастырь был разрушен почти целиком.

Почитание 
Святой Винок почитаем в местечке  в Финистере, где в храме Святого Винока у его мощей служат специальную службу. Следы его почитания можно найти в Бриеке, в Комбри, в  и Плуране. Его имя также встречается в , название которого происходит от LanToWinnoc.

Ссылки 
 Patron Saints: Winnoc
 Winnoc at the Catholic Encyclopedia
 Winocus von Flandern der Schutzpatron der Müller

Умершие 6 ноября
Умершие в 710-е годы
Святые Бретани
Католические святые
Христианские святые VII века
Христианские святые VIII века
Аббаты Франции
Аббаты VII века
Аббаты VIII века
Основатели монастырей
Персоналии Бретани VII века
Персоналии Бретани VIII века